Виш (, , ) — многозначный термин.

Топоним 
 Виш — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, входит в состав района Плён, подчиняется управлению Пробстай.
 Виш — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, входит в состав района Северная Фризия, подчиняется управлению Трене.
 Виш () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.

Персоналии 
 Виш, Теодор (1907—1995) — бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС.

Примечания